akcja „Burza” (1944–1945)
 operacja „Burza” (Chorwacja) (1995)
 Plan „Burza”